Пидопличко — украинская фамилия.
 Пидопличко, Иван Григорьевич (1905—1975) — советский палеонтолог, археолог и зоолог.
 Пидопличко, Николай Макарович (1904—1975) — советский учёный-миколог, лауреат Сталинской премии.